Saint-Côme, que corresponde en idioma francés con San Cosme, puede referirse a diversos lugares y personalidades en países francófonos:

Lugares

( Quebec) 
 Saint-Côme, municipio de Lanaudière
 Saint-Côme-Linière, municipio de Chaudière-Appalaches

Saint-Côme, comuna de Gironda
 Saint-Côme-et-Maruéjols, comuna de Gard 
 Saint-Côme-du-Mont, comuna de Manche
 Saint-Côme-de-Fresné, comuna de Calvados 
 Saint-Côme-d'Olt, comuna de Aveyron